Gnomes de Troy est une série humoristique de bande dessinée située dans l'univers de Troy. 

 Scénario : Christophe Arleston, Dav
 Dessin : Didier Tarquin
 Couleurs : Lyse, aidée de Nolwenn

Synopsis 

Les gnomes sont partout sur Troy, dans toutes les villes, dans tous les villages… car ce terme de gnome y désigne les enfants, les mioches qui crient, braillent, cassent, se battent, font des bêtises.

Gnomes de Troy raconte, sous forme de gags de une à sept pages, le quotidien de certains de ces enfants, qui ont déjà découvert leur pouvoir magique… ou pas, et vont encore à l'école.

Personnages 

Gnomes de Troy raconte la jeunesse de Lanfeust, Cixi, C'ian, les principaux personnages de Lanfeust de Troy, et de leurs amis :
 Bastor, qui est très fort,
 Staga, qui est très intelligent,
 Couillalère, petit frère de Bastor 
Les gnomes vont à l'école de maître Nicolède.

Albums 

 Humour rural, juillet 2000. Réédition augmentée de onze gags en juillet 2007. 
 Sales mômes, décembre 2010. 
 Même pas peur, mai 2011. 
 Trop meugnon, .

Publication

Éditeur 

 Soleil Productions : Tome 1.

Magazines 

 Les gags sont parus dans Lanfeust Mag.

Liens externes 

 Askell.com, Tout sur la série: présentation de l'album et planches.
 Lanfeust.com Site officiel sur les séries d'Arleston et le monde de Troy.

Série de bande dessinée française
Bande dessinée humoristique
Série dérivée de Lanfeust de Troy
Spin-off de bande dessinée
Bande dessinée se déroulant dans un monde imaginaire
2000 en fantasy